Kanin kan syfta på:

 Kaniner – samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar men är inte en enhetlig taxonomisk grupp
 Harar och kaniner – familj som tillsammans med piphararna utgör ordningen hardjur
 Europeisk kanin – art i familjen harar och kaniner som ofta enbart kallas kanin eller vildkanin
 Tamkanin – domesticerad europeisk kanin
 Kanin (litterär figur) – figur i Nalle Puh
 Kanin (berg) – platåliknande stort massiv i västra Juliska alperna
 Kanin-klass – fartygsklass av sovjetiska jagare

Se även
 Kaninhalvön
 Canin – hörntänder